Бызова — славянская фамилия, женская форма фамилии .
 Бызова, Злата Николаевна (род. 1927) — советская художница.
 Бызова, Зоя Михайловна (род. 1930) — советский и российский ботаник.